Кромуел може да се отнася за:
 Джеймс Кромуел (р. 1940), американски актьор
 Оливър Кромуел (1599 – 1658), английски военачалник и политик
 Ричард Кромуел (1626 – 1712), английски политик
 Томас Кромуел (1485 – 1540), английски политик
 Кромуел (пиеса), пиеса от Виктор Юго
 Кромуел (танк), модел британски танкове